Ілліче́ве (до 1945 року — Киянли, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню